De Slypmolen was een slijpmolen in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

De molen bevond zich “aen der brugge bij de Maas”, over de eerste gracht (buitengracht) op de noordhoek bij Bastion Lichtenberg. Direct ten oosten lag tevens de Distelmolen. In 1593 werd een bij de molen behorende koolhof (oud-Venloos: coelhoff) overgedragen en in 1625 verkocht. Langs de molen stroomde de Helbeek die via de Broezer uitmondde in de Maas.

Op een kaart uit 1842 staat de locatie van de molen aangegeven, maar op dat moment was de molen al verdwenen.

Molen in Venlo